Le Championnat GP2 2005 est la  saison de ce championnat, qui succède à la Formule 3000.

Écuries et pilotes 

Toutes les écuries disposent de châssis Dallara GP2/05 équipés de moteurs V8 Mecachrome-Renault et chaussés de pneumatiques Bridgestone.

Comme il s'agit de la première saison des GP2 Series, les numéros des voitures sont attribués selon les résultats des tests de pré-saison disputés sur le circuit Paul-Ricard. Le plus rapide de ces tests reçoit le numéro 1, son équipier le 2, le deuxième plus rapide reçoit le numéro 3, etc.

Calendrier 

À l'exception de Monaco, chaque meeting donne lieu à deux courses.

Résultats

Classements 
Système de points

Les points de la course principale sont attribués aux 8 premiers pilotes classés, tandis que les points de la course sprint sont attribués aux 6 premiers pilotes classés. La pole position de la course principale rapporte 2 points, et dans chaque course, 1 point est attribué pour le meilleur tour en course réalisé par un pilote finissant dans le top 10. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.

Course principale :

Course sprint :

Classement des pilotes 

Note : Seulement la moitié des points est attribuée lors de la course sprint de Spa-Francorchamps car moins de 75 % de la course a été disputée.

Classement des écuries 

Note : Seulement la moitié des points est attribuée lors de la course sprint de Spa-Francorchamps car moins de 75 % de la course a été disputée.

Articles connexes 
Championnat du monde de Formule 1 2005
Formula Renault 3.5 Series 2005

2005
GP2